Никулинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Двиницкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Двиницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 57 км, до центра муниципального образования Самсоновской — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Самсоновская, Макаровская, Вахрушевская.

По переписи 2002 года население — 78 человек (38 мужчин, 40 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Никулинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района